Хејли Лу Ричардсон (; Финикс, 7. март 1995) америчка је глумица.

Биографија 
Рођена је 7. марта 1995. године у Финиксу. Ћерка је Валери и Фореста Л. Ричардсона. Током образовања, редовно је наступала у позоришним представама и регионалним плесним такмичењима широм југозапада. Године 2011. преселила се у Холивуд.

Филмографија

Филм 

|-
| 2012.
|
| -{Meanamorphosis}-
| Камерон
| кратки филм
|-
| rowspan="2"| 2014.
|
| -{The Last Survivors}-
| Кендал
|
|-
|
| -{The Young Kieslowski}-
| Лесли Малард
|
|-
| rowspan="2"| 2015.
|
| -{The Bronze}-
| Меги Таунсенд
|
|-
|
| -{Follow}-
| Вив
|
|-
| rowspan="2"| 2016.
| Кад напуниш седамнаест
| -{The Edge of Seventeen}-
| Криста
|
|-
| Подељен
| -{Split}-
| Клер Беноа
|
|-
| 2017.
|
| -{Columbus}-
| Кејси
|
|-
| rowspan="3" | 2018.
|
| -{The Chaperone}-
| Луиза Брукс
|
|-
| Операција Финале
| -{Operation Finale}-
| Силвија Херман
|
|-
|
| -{Support the Girls}-
| Мејси
|
|-
| 2019.
| Непремостива близина
| -{Five Feet Apart}-
| Стела Грант
|
|-
| 2020.
| Нећемо се више плашити
| -{Unpregnant}-
| Вероника Кларк
|
|-
| rowspan=2 | 2021.
| И после Јанга
| -{After Yang}-
| Ејда
|
|-
|
| -{Montana Story}-
| Ерин
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| rowspan="2" | 2012.
|
| -{Up in Arms}-
| плесачица
| 1 епизода
|-
|
| -{Christmas Twister}-
| Кејтлин
| ТВ филм
|-
| rowspan="3" | 2013.
|
| -{Adopted}-
| Дестини
| непродати ТВ пилот
|-
| Играј!
| -{Shake It Up}-
| плесачица
| 1 епизода
|-
|
| -{Escape from Polygamy}-
| Џулијана
| ТВ филм
|-
| 2013—2014.
| Рејвенсвуд
| -{Ravenswood}-
| Тес Хамилтон
| 5 епизода
|-
| 2014.
| Неугодно
| -{Awkward}-
| Макензи
| 1 епизода
|-
| rowspan="2" | 2015.
| Ред и закон: Одељење за специјалне жртве
| -{Law & Order: Special Victims Unit}-
| Џена Дејвис
| 1 епизода
|-
|
| -{Your Family or Mine}-
| Маја
| 1 епизода
|-
| 2016.
|
| -{Recovery Road}-
| Ели Денис
| 6 епизода
|-
| 2019.
| Девица Џејн
| -{Jane the Virgin}-
| Чарли
| 2 епизоде
|-
| 2022.
| Бели лотос
| -{The White Lotus}-
| Порша
| главна улога (2. сезона)
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1995.
Биографије живих особа
Америчке глумице